Lépine steht für:
 Lépine, eine Gemeinde im französischen Département Pas-de-Calais

Lépine oder Lepine ist der Familienname folgender Personen:

 Ambroise-Dydime Lépine (1840–1923), kanadischer Rebell
 Charles-Lucien Lépine (1859–1941), französischer Filmpionier
 Christian Lépine (* 1951), kanadischer Priester, Erzbischof von Montréal
 Eddy De Lépine (* 1984), französischer Leichtathlet
 Jason Lepine (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Jean Antoine Lépine (1720–1814), französischer Uhrmacher, siehe auch Lépine-Kaliber
 Marc Lépine (1964–1989), kanadischer Amokläufer
 Nate Lepine (* 1973), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Stanislas Lépine (1835–1892), französischer Landschaftsmaler

Siehe auch:
 L’Épine
 Leppien
 Leppin (Begriffsklärung)